Иван Степанович Колесников:
 Колесников, Иван Степанович (1901—1985) — академик АМН СССР, генерал-майор медицинской службы, Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Иван Степанович (1911—1994) — генерал-лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.